Cota ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Humberto Robles Cota (1931–2017), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tepic
 Ed Cota (* 1976), US-amerikanisch-panamaischer Basketballspieler 
 Francisco Cota de Oliveira (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Sete Lagoas
 Isabel Muñoz Cota (* 1977), mexikanische Tonmeisterin, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Jeremy Cota (* 1988), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 José Muñoz Cota (1907–1993), mexikanischer Schriftsteller und Botschafter
 Norman Cota (1893–1971), US-amerikanischer General während des Zweiten Weltkrieges
 Roberto Cota (* 1968), italienischer Politiker
 Rodolfo Cota (* 1987), mexikanischer Fußballtorhüter

Cota steht für:

 Cota (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae).
 Cota (Tiergattung), eine Heuschreckengattung

Cota ist der Name folgender Orte:

 Cota (Kolumbien), eine Gemeinde in Cundinamarca, Kolumbien
 Cota (Viseu), eine Gemeinde in Portugal

CoTA steht als Abkürzung für:

 Circuit of The Americas, eine Motorsport-Rennstrecke in den USA

Siehe auch:

 Kota
 Cotta

Abkürzung